Bent Hansen (ciclista) (Copenhaguen, 1935), ciclista danès
 Bent Hansen (futbolista) (Copenhaguen, 1933), futbolista danès
 Bent Hansen (polític) (Copenhaguen, 1931 - 2000), polític danès